Rocher Noir était le nom de Boumerdès à l'époque coloniale
 Roche Noire est le nom d'un sommet du Breithorn